Kallina est un nom propre.

Toponyme 

 Kallina, ancien nom du quartier de Gombe, à Kinshasa (République démocratique du Congo).
 Maison Kallina, bâtiment résidentiel historique de Zagreb, en Croatie.

Patronyme 

 Anna Kallina (1874-1948), actrice autrichienne de théâtre et de cinéma.